Синицька сільська рада — Київська область, Богуславський район
 Синицька сільська рада — Черкаська область, Христинівський район